Ян Хальварссон (; 26 декабря 1942 года, Эстерсунд – 5 мая 2020) — шведский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

Карьера 
На Олимпийских играх 1968 года в Гренобле, завоевал серебро в эстафете в которой бежал первый этап и закончил свой этап на втором месте, проиграв лишь представителю Норвегии Одду Мартинсену, на последующих этапах партнёры Хальварссона по команде сохранили второе место и сборная Швеции получила серебряную медаль. В остальных гонках олимпийского турнира, занял 5-е место в гонке на 15 км, 12-е место в гонке на 30 км и 7-е место в гонке на 50 км.

На чемпионат мира-1970 в Высоких Татрах завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке, лучший результат в личных гонках на чемпионатах мира, 7-е место в гонке на 50 км на том же чемпионате 1970 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года